Света Маргарета Шкотска (око 1045 - 16. новембар 1093.) била је шкотска краљица.

Биографија 
Била је ћерка енглеског краљевића Едварда Избеглог. Њена мајка Агата била је пореклом из Угарске. Маргарета је и рођена у Угарској, где је васпитана на двору, где се у избеглиштву био склонио њен отац. Угарски је краљ Андрија Ι био изразито наклоњен Католичкој цркви и то је утицало на Маргарету. Долази у Енглеску 1057. године када је њен отац Едвард био позван да се врати у домовину. Маргарета је заједно са породицом морала опет бежати након норманске провале 1066. године. Склонила се у Шкотску, где је краљ Малколм ΙΙΙ Шкотски запросио Маргаретину руку, која је тада имала 24 године. Тако је постала шкотска краљица. 

Према наводима хроничара је живела је у срећном браку и Малколму родила 6 синова и две кћери. Сву је децу одгајила у хришћанској вери. Њена ћерка је света Матилда Шкотска. Маргарета је била добра и самилосна жена, једноставна и чедна. Здушно је помагала сиромахе. Наводи се да су је поданици, као и њеног мужа волели. Кад је већ била на смртној постељи, добила је вест да су јој муж и син погинули у војном походу против Нормана (битка код Алнвика). Маргарета је умрла 16. новембра 1093. године у Единбургу, а покопана је у Дунферлину. Светом је проглашена 1249. године.

Породично стабло

Извори 
 Маргарета Шкотска 

Рођени 1045.
Умрли 1093.
Католички светитељи
Шкотски краљеви
Династија Весекс